Па́тти Шни́дер (; родилась 14 декабря 1978 года в Базеле, Швейцария) — швейцарская профессиональная теннисистка; трёхкратная полуфиналистка турниров Большого шлема (один раз — в одиночном разряде, дважды — в парном); победительница 16 турниров WTA (11 — в одиночном разряде); бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде; финалистка Кубка Федерации (1998) в составе национальной сборной Швейцарии.

Общая информация 
Патти — одна из двух детей Вилли и Инис Шнидеров; её брата зовут Данни.

5 декабря 2003 года уроженка Базеля вышла замуж за IT-специалиста Райнера Хоффмана. Последний, затем, длительное время исполнял роль её тренера. В сентябре 2013 года, после ряда финансовых претензий от кредиторов, пара развелась. 20 ноября 2014 года у Шнидер и её тогдашнего бойфренда Яна Хейно родилась дочь Ким Айла.

Швейцарка держит у себя трёх домашних питомцев — котов Мистера и Гизмо, а также пса — австралийскую овчарку Такера.

Спортивная карьера 
 Первые годы карьеры (1993—1996)
Осенью 1993 года Патти Шнидер сыграла свои первые матчи в турнирах цикла ITF. На следующий год, в возрасте 16 лет, она уже стала постоянной участницей профессиональных теннисных турниров. Весной и летом 1995 года Шнидер четыре раза пробивалась в финалы турниров ITF, выиграв три из них; на этот же год пришёлся её дебют в турнирах тура WTA. За сезон она проделала в рейтинге WTA в одиночном разряде путь с 786-го до 152-го места.

В 1996 году Шнидер после выхода в финал турнира ITF в Мурсии (Испания) с призовым фондом 75 тысяч долларов Шнидер поднялась в рейтинге до сотого места. Сразу после этого она впервые приняла участие в Кубке Федерации в составе сборной Швейцарии. В семи играх за сборную, проведённых в рамках I Европейско-африканской группы, она одержала шесть побед и помогла сборной выйти во II Мировую группу. В сентябре в Карловых Варах Шнидер впервые в карьере добралась до финала турнира WTA, победив по пути 14-ю ракетку мира Барбару Паулюс.

 В элите мирового тенниса (1997—2006)
На Открытом чемпионате Австралии 1997 года Шнидер дошла до четвёртого круга, обыграв в стартовом матче восьмую ракетку мира Иву Майоли. По окончании этого турнира она вошла в Top-50 рейтинга WTA в одиночном разряде. В марте она в паре с Мартиной Хингис переиграла в решающей пятой встрече матча Кубка Федерации Карину Габшудову и Радку Зрубакову из команды Словакии, обеспечив швейцарской сборной право на участие в плей-офф I Мировой группы. Открытый чемпионат Италии в мае принёс Шнидер победы над двумя соперницами из первой десятки рейтинга и выход в полуфинала, а в июле в матче против команды Аргентины она обыграла обеих своих соперниц, и швейцарская сборная, победив со счётом 5:0, вышла в I Мировую группу Кубка Федерации. Год Шнидер закончила на 26-м месте в одиночном и 59-м месте в парном разряде.

За 1998 год Шнидер выиграла сразу пять турниров WTA — начиная с турнира в Хобарте в январе и заканчивая турниром в Палермо в июле. На турнирах Большого шлема она дважды — в Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США — дошла до четвертьфиналов, получив право на участие в Кубке Большого шлема — итоговом турнире года ITF, где вышла в финал после победы над занимающей первую строчку в мировом рейтинге Хингис, но проиграла Винус Уильямс. В феврале Шнидер вошла в двадцатку сильнейших теннисисток мира, а в августе — в десятку и в конце сезона приняла участие в ещё одном итоговом турнире — Chase Championships, проводимом по результатам сезона в туре WTA. Там она снова столкнулась с Хингис, но в отличие от Кубка Большого шлема проиграла. Зато вместе Хингис и Шнидер продолжили серию побед в Кубке Федерации и вывели швейцарскую сборную в финал I Мировой группы. Там, однако, Шнидер не смогла противостоять Аранче Санчес и Кончите Мартинес, проиграв обе своих встречи в одиночном разряде, а затем и решающую парную игру. В итоге швейцарки, два года назад начавшие беспроигрышный путь в I Европейско-африканской группе, остановились лишь в одном шаге от главного женского командного трофея. В дополнение к успехам в одиночном разряде Шнидер также завоевала свой первый титул WTA в парах и закончила год на 29-м месте в рейтинге парных игроков WTA.

в дальнейшем в карьере Шнидер наступил спад, хотя она оставалась одной из ведущих теннисисток мира. С 1999 по 2001 год Шнидер выиграла два турнира WTA в одиночном разряде и столько же раз проигрывала в финалах, занимая в конце года места за пределами Top-20, но всё ещё в числе 50 лучших теннисисток мира. В 2002 году её результаты начали улучшаться: в апреле она пробилась в финал супертурнира в Чарльстоне после побед над тремя соперницами из первой десятки рейтинга, включая первую ракетку мира Дженнифер Каприати, а в октябре на турнире такого же ранга в Цюрихе выиграла свой восьмой титул WTA в одиночном разряде, обыграв по ходу ещё двух соперниц из первой десятки и вернувшись после этого в Top-20. Год она окончила вторым в карьере участием в итоговом турнире WTA. В парном разряде она завоевала свой второй титул в турнирах WTA, а на Открытом чемпионате Франции дошла до четвертьфинала.

В следующие два года Шнидер не удалось не только выиграть ни одного турнира WTA , но и добраться до финала; несмотря на это, многочисленные полуфиналы (в том числе на Открытом чемпионате Австралии в 2004 году) помогли ей сохранить место в числе сильнейших теннисисток мира, закончив 2003 год на 23-м месте в рейтинге, а 2004 год на 14-м. Её результаты в парах были в эти два года вполне сопоставимыми: она четырежды играла в финалах, выиграв два из них, дошла до полуфинала Открытого чемпионата США 2004 года с Барбарой Шетт и закончила 2003 год на 40-м месте в рейтинге, а 2004 год на 18-м.

В 2005 году Шнидер показала один из лучших своих сезонов. Она пять раз играла в финалах в одиночном разряде, выиграв два из них, а два из поражений пришлись на турниры высшей категории в Риме и Цюрихе. К октябрю Шнидер вернулась в первую десятку рейтинга и закончила сезон после очередного участия в итоговом чемпионате WTA на седьмом месте — первый за карьеру финиш сезона в Top-10. Вторым таким сезоном стал следующий, в 2006 году: хотя за этот год Шнидер ни разу не побеждала в турнирах WTA, она дважды проигрывала в финалах (в Чарльстоне, где по ходу обыграла третью ракетку мира Жюстин Энен, и в Стэнфорде) и шесть раз — в полуфиналах. В итоге она завершила год на девятой позиции в рейтинге.

 Первое завершение игровой карьеры (2007—2011)
Как и в 2006 году, в сезоне 2007 года Шнидер не удалось завоевать ни одного титула, хотя дважды она проигрывала в финалах — сначала в Сан-Диего второй ракетке мира Марии Шараповой, а затем в Линце Даниэле Гантуховой. В турнирах Большого шлема ей не удалось ни разу пройти дальше четвёртого круга. Результатом стало выпадение из первой десятки рейтинга, хотя место в Top-20 Патти сохранила. 2008 год был отмечен двумя победами — одиннадцатой в одиночном разряде в Бали и пятой в парах в Штутгарте, а также поражением в финале турнира в Бангалоре в одиночном разряде от бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс. На Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США Шнидер дошла до четвертьфинала и закончила сезон на 14-м месте в рейтинге в одиночном разряде.

Победы в Бали и Штутгарте оказались для Шнидер последней в карьере, но за 2009 и 2010 годы она трижды играла в финалах в одиночном разряде и один раз, в Чарльстоне — в парном. В чарльстонский финал 2009 года Шнидер и латышка Лига Декмейере пробились после побед над второй и третьей посеянными парами. В том же году Шнидер дважды играла в четвертьфиналах турниров Большого шлема в паре с Анной-Леной Грёнефельд и закончила сезон на 31-м месте в рейтинге, впервые за карьеру финишировав в парах на более высокой позиции, чем в одиночном разряде.

В 2010 году у Шнидер участились травмы: она снималась с соревнований сначала с тендинитом левой ступни, а затем с травмой правого ахиллова сухожилия. В 2011 году она участвовала только в девяти турнирах, проиграв в первом круге в семи из них. Тем не менее в Кубке Федерации она принесла сборной пять очков в семи играх, обеспечив ей возвращение во II Мировую группу, и завершила выступления за швейцарскую команду с 50 победами в 72 играх. Шнидер является рекордсменкой сборной Швейцарии почти по всем параметрам — ей принадлежит наибольшее количество побед как в одиночном, так и в парном разрядах, она также играла за сборную в наибольшем числе матчей и на протяжении наиболее долгого периода (12 лет) и является старейшей теннисисткой, выступавшей за Швейцарию в Кубке Федерации. В конце мая 2011 года, после поражения на старте Открытого чемпионата Франции от румынки Сораны Кирсти, Шнидер объявила о завершении карьеры. На момент ухода она занимала 55-е место в одиночном рейтинге.

 Возвращение на корт (2015—2018)
Позже Патти появлялась в различных национальных европейских клубных турнирах в качестве игрока и капитана клуба, а с 2015 года, менее чем через год после рождения дочери, возобновила выступления в небольших турнирах ITF, в августе 2015 и мае 2016 года даже выиграв два грунтовых турнира с призовым фондом в размере 10 000 долларов. В 2017 году её успехи были ещё более серьёзными — 38-летняя теннисистка одержала две победы в турнирах с призовым фондом 25 тысяч долларов и приняла участие в квалификационном турнире Открытого чемпионата США, а осенью побывала в финалах турниров с призовым фондом 80 и 60 тысяч долларов. Это позволило Шнидер за год пройти путь из четвёртой сотни рейтинга в середину второй. Она вторично объявила о завершении карьеры в конце 2018 года, в возрасте 39 лет.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (27)

Победы (11)

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (7) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (16)

Победы (5)

Поражения (11)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 14 сентября 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире. НM5 — не Premier Mandotary и не Premier 5.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Швейцарии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года